

Geografia 
 Canada
 Marter – comunità nell'Ontario nord-orientale
 Italia
 Marter – frazione di Roncegno Terme in provincia autonoma di Trento

Persone 
 Alfred Marter – diplomatico tedesco
 George Frederick Marter – politico della provincia canadese dell'Ontario
 Ian Marter – attore e scrittore britannico